Touzac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje
 Touzac (Charente) – francuska gmina w regionie Poitou-Charentes